! Q